Бушардо́н () — французская фамилия.

Известные носители:
 Бушардон, Жак-Филипп (1711—1753) — французский скульптор и декоратор.
 Бушардон, Жан-Батист (1667—1742) — французский скульптор и архитектор; отец Жак-Филиппа и Эдме Бушардонов.
 Бушардон, Эдме (1698—1762) — французский скульптор.